Подюга:
 Подюга — посёлок в Архангельской области
 Подюга — река в Архангельской области
 Подюга — станция Северной железной дороги в Архангельской области